Moskwina steht für:
 Tamara Nikolajewna Moskwina (* 1941), ehemalige sowjetisch-russische Eiskunstläuferin sowie jetzige -trainerin
 (2915) Moskvina, Asteroid des mittleren Hauptgürtels.